Fisklössjön kan syfta på:

Fisklössjön, Bohuslän, sjö i Tanums kommun
Fisklössjön, Härjedalen, sjö Härjedalens kommun
Fisklössjön (Offerdals socken, Jämtland), insjö i Oldfjällen i Offerdals socken, Krokoms kommun
Nedre Fisklössjön, sjö i Krokoms kommun
Stora Fisklössjön, sjö i Åre kommun
Övre Fisklössjön, sjö i Krokoms kommun
Fisklössjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun
Fisklössjön (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun
Fisklössjön (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun
Fisklössjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun

Se även
Fisklösen
Fisklös, sjö i Munkedals kommun i Bohuslän
Fisklöstjärn
Fisklösån